Fons Jansen (schrijver)
 Fons Jansen (politicus)